Baden Powell peut désigner :
 Baden Powell, né Baden Powell de Aquino (1937-2000), guitariste et compositeur brésilien ;
  (1978-), pianiste et compositeur, fils du guitariste Baden Powell.
 Baden Powell (1796-1860) est un mathématicien anglais, père de Robert Baden-Powell